Список известных носителей-женщин см. Ярзуткина.

Ярзу́ткин — русская фамилия. Известные носители:

 Ярзуткин, Артём Васильевич (род. 1996) — российский волейболист, капитан сборной.

Примечания